«Азартные игры» () — кинофильм, драматический боевик режиссёра Джона Франкенхаймера. Слоган фильма «The trap is set. The game is on» («Капкан поставлен. Игра идёт»). Мировая премьера в состоялась 24 февраля 2000 года. Рейтинг MPAA: детям до 17 лет обязательно присутствие родителей.

Сюжет 
Ловушки расставлены. Для дерзкого ограбления банде головорезов нужен некий Ник, знакомый с охранной системой процветающего казино. Вскоре он должен выйти из тюрьмы. В качестве приманки на встречу ему посылают красавицу Эшли, которая вела с ним заочную романтическую переписку. Но Ника убивают в драке в тюрьме, а вышедший его сокамерник Руди берёт его имя, чтобы познакомиться с загадочной девушкой. Но что-то идёт не так, и теперь эта азартная игра может стоить ему жизни.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы США 2000 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри